Сатты: 
 Сатты — возвышенность в Западной Сибири (Ямало-Ненецкий автономный округ)
 Сатты — село в Шатойском районе Чечни